Ambroa steht für:

 Ricardo García Ambroa einen spanischen Straßenradrennfahrer
 Ambroa (A Coruna) ein Parroquia in der nordspanischen  Gemeinde Irixoa